Схрейвер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схрейвер, Александр (род. 1948) — нидерландский математик, известный своими работами по комбинаторной оптимизации.
 Схрейвер, Петер (род. 1963) — нидерландский лингвист-кельтолог, профессор кельтской филологии.
 Де Схрейвер, Мауриц (род. 1951) — бельгийский футболист, игравший на позиции защитника.